Reichenberg (Rhénanie-Palatinat), une commune d'Allemagne
 Reichenberg (Bavière), une commune d'Allemagne
 Reichenberg est le nom allemand de la ville tchèque de Liberec
 Le Château de Reichenberg, près de Bergheim, en Alsace